Српске народне песме се може односити на:

 Српске епске народне песме‎
 Српске лирске народне песме‎

Види још 
 Списак српских народних песама